Теносике () — муниципалитет в Мексике, штат Табаско, с административным центром в городе Теносике-де-Пино-Суарес. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Tenosique происходит от майяского Ta-na-tsiic, что можно перевести как дом ткача.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 7,6 % от общей площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Карлос-Пельисер-Камара находится на высоте 288 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами штата Табаско: на севере с Баланканом и на западе с Эмилиано-Сапата, на юго-западе с другим штатом Мексики — Чьяпасом, а на юге и востоке проходит государственная граница с Гватемалой.

Ландшафт муниципалитета представляет холмистую местность с небольшими перепадами высот, однако, ближе к границе с Гватемалой высота местности достигает 250 метров.

По территории Теносике протекает одна из самых крупных рек Мексики — Усумасинта, которая имеет очень важное значение в обеспечении водой многих городов и сёл, а также соседних муниципалитетов. В 1990 году федеральное правительство разработало план по строительству плотины Бока-дель-Сьерро, однако, строительство так и не началось, так как этому препятствуют экологические группы и местные жители, мотивируя это тем, что будут затоплены сотни гектаров леса в экологическом заповеднике «Каньон Усумасинта».

Климат Тиносике − жаркий и влажный, с максимальной температурой в марте − июле +37°С … +39°С, максимальным уровнем осадков в июле, и сезоном ураганов в декабре.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 18 декабря 1883 года, по данным 2020 года в его состав входит 136 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
Первоначально основной статьёй доходов Теносике являлась лесозаготовка.

Позднее, с прокладыванием железной дороги и автодороги до Вильяэрмосы, в регионе были освоены и другие виды деятельности: сельское хозяйство (посевы кукурузы, сахарного тростника, фасоли, арбузов и чили) и животноводство (разведение коров, свиней, овец и птицы), а также небольшие предприятия по: добыче рыбы, пчеловодству, производству сыров и молочных продуктов, лесозаготовке и деревопереработке.

В начале XXI века в муниципалитете начала развиваться и поддерживаться сфера туризма, так как здесь представлено множество археологических наследий древних цивилизаций.

Также в Теносике широко представлена сфера услуг: банки и банкоматы, гостиницы и рестораны, бары и закусочные, интернет-кафе и прачечные, прокат и ремонт автомобилей, частные клиники и аптеки, салоны красоты и парикмахерских, и т. д.

По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство, скотоводство и рыбная ловля — 34,3 %, промышленность и строительство — 17,1 %, сфера обслуживания и туризма — 46,9 %, прочее — 1,7 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 97,9 %;
 водоснабжение: 60,1 %;
 водоотведение: 95,2 %.

Туризм 
Основной привлекательностью для туристов являются реки, озёра, леса и археологические памятники, среди которых особо выделяется раскопки Помона. Помимо поездок на лодках и каноэ можно поучаствовать в водном марафоне по Усумасинте.

От курорта Ла Пальма можно совершить экскурсионную поездку по реке Сан-Педро в город Эль-Наранхо, на границе с Гватемалой.

Очень популярной стала деревушка Суэньос-де-Оро, где можно приобрести импортные товары по доступным ценам. Через него проходит современная асфальтированная дорога, соединяющая Теносике с Национальным парком Тикаль в Гватемале, что привлекает сюда множество иностранных туристов.

Кроме того, ежегодно в феврале в Теносике проводится карнавал danza del Pochó, берущий свои корни с доиспанских времён. Праздник привлекает множество туристов из разных районов Мексики и ближнего зарубежья.

Фотографии

Примечания

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Табаско
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Табаско